

Chimica 
 S25 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Teltow Stadt – Hennigsdorf della S-Bahn di Berlino (Germania)

Altro 
 S-25 Berkut – missile sovietico con nome in codice NATO SA-1 Guild
 Short S.25 Sunderland – idrovolante della Short